Kirkegaard ist der Familienname folgender Personen:

 Helene Kirkegaard (* 1971), dänische Badmintonspielerin
 Jens-Erik Kirkegaard (* 1975), grönländischer Politiker (Siumut)
 Karla Kirkegaard (* 1954), US-amerikanische Virologin und Genetikerin
 Knud Erik Kirkegaard (* 1942), dänischer Politiker der Konservativen Volkspartei
 Ole Lund Kirkegaard (1940–1979), dänischer Kinderbuchautor
 Sarah Kirkegaard (* 1977), deutsche Filmproduzentin

Siehe auch:
 Søren Kierkegaard (1813–1855), dänischer Philosoph, Essayist, Theologe und religiöser Schriftsteller.